De 1. divisjon 1993 was het derde seizoen van de op-één-na hoogste voetbaldivisie in Noorwegen, waarin in twee poules werd gespeeld. Het seizoen begon op 2 mei en eindigde op 3 oktober 1993. De nummers één beide poules – Vålerenga IF en Sogndal – promoveerden rechtstreeks naar de Tippeligaen 1994. De nummers twee – Strømsgodset en Bryne – speelden met de nummer tien van de Tippeligaen – Molde FK – een nacompetitie. Die werd gewonnen door Strømsgodset, waardoor ook de club uit Drammen de sprong naar boven maakte ten koste van Molde FK.

Groep 1

Uitslagen

Eindstand

Groep 2

Uitslagen

Eindstand

Promotie/degradatie

Play-offs

Strømsgodset IF promoveert naar de Tippeligaen, Molde FK degradeert naar de 1. divisjon.

Zie ook
Noorse voetbalbeker 1993
Noors voetbalelftal in 1993

1993
Competitievoetbal 1993